Braet ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Braet (1942–2021), niederländischer Rhetoriker
 Mark Braet (1925–2003), belgischer Dichter, Übersetzer und Politiker
 Robert Braet (1912–1987), belgischer Fußballtorwart und Fußballfunktionär